

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Billings – township della contea di Gladwin, Michigan
 Billings – capoluogo della contea di Yellowstone, Montana
 Billings – città della contea di Christian, Missouri
 Billings – città della contea di Noble, Oklahoma

 Russia
 Billings – localita rurale del rajon di Iul'tinskij, circondario autonomo della Čukotka
 Capo Billings – capo sulla costa settentrionale della penisola dei Ciukci, nel rajon di Iul'tinskij

Persone 
 Alexandra Billings – attrice e attivista statunitense
 Brook Billings – pallavolista statunitense
 Gary W. Billings – astronomo amatoriale canadese
 Joseph Billings – esploratore inglese
 Monique Billings – cestista statunitense

Altro 
 73703 Billings – asteroide della fascia principale
 Aeroporto Internazionale di Billings-Logan – aeroporto del Montana, Stati Uniti
 Metodo Billings – metodo naturale di regolazione della fertilità
 USS Billings – nave da combattimento statunitense